Vred kan syfta på: 

 Vred – en känsla, se vrede
 Dörrvred – en typ av dörrhantag
 Vred – en runristare, se Lista över runristare
 Vred, Nord – en kommun i Frankrike
 Wred - ett efternamn

Referenser